И́во А́ндрич (, ; 9 октября 1892, Долац (ныне в черте Травника), Босния, Австро-Венгрия — 13 марта 1975, Белград, Югославия) — югославский писатель и дипломат, родившийся на территории современной Боснии и Герцеговины. Единственный югославский писатель, удостоенный Нобелевской премии в области литературы (1961).

Биография 

Иво Андрич родился в семье школьного служащего Антуна Андрича и Катарины Андрич (в девичестве Пейич) на территории нынешней Боснии и Герцеговины и был крещен по римско-католическому обряду. Когда умер отец семейства, будущему писателю не исполнилось и трех лет. Печальное событие послужило причиной переезда матери с сыном к родственникам мужа в Вишеград. Там Андрич провел своё детство и закончил основную школу, а уже в 1903 году поступил в Сараевскую гимназию. Будучи гимназистом, Андрич выступал за освобождение южнославянских народов от австро-венгерской власти и даже состоял в молодежном националистическом движении Млада Босна, деятельность которого в конце концов привела к началу Первой мировой войны. В 1912 году Андрич поступает на философский факультет Королевского университета в Загребе, позже учится в Вене, Кракове и Граце. Свою докторскую диссертацию на тему «Развитие духовной жизни в Боснии под влиянием турецкого владычества» он защитил в университете Граца в 1924 году. Во время Первой мировой войны, в июле 1914 года, Андрич был арестован как «югославский националист» и до марта 1915 года провел сначала в Шибенской тюрьме, а затем Мариборской. Однако и после выхода из-под стражи писатель не обрёл свободы: до лета 1917 года он находился под домашним арестом в Зенице.

Карьера 
Андрич сделал успешную карьеру в качестве дипломата. В 1920 году он работал в посольстве в Ватикане, а затем в консульствах в Бухаресте, Триесте и Граце. В 1927 году работал в консульствах в Марселе и Париже, а позднее в Мадриде. С 1930 по 1933 годы был секретарем постоянной делегации Королевства Югославии при Лиге Наций в Женеве, а затем в качестве чрезвычайного представителя Югославского правительства находился в Берлине. После начала Второй мировой войны из-за разногласий с руководством Андрич уходит в отставку и возвращается в Белград. Именно в это время он пишет произведения, которым суждено получить всемирную известность.

В 1954 году Андрич вступает в Коммунистическую партию Югославии и становится председателем Союза югославских писателей. Он был первым, кто в 1954 году подписал Новисадский договор о единстве сербскохорватского литературного языка. В 1961 году Андрич был удостоен Нобелевской премии в области литературы. Умер писатель в 1975 году в Белграде.

Вопрос о национальной принадлежности 

В молодости Андрич называл себя хорватом, католиком. В зрелые годы, как обычно считается, полагал себя сербом. Находят у него симпатии и к мусульманам-боснякам, отразившиеся, в частности, в историческом романе «Мост на Дрине». Природа этого синтетизма связана с убеждением писателя в единстве южных славян, государственной формой которого должна была быть Югославия, а способом художественного мышления — единая литература. Тем не менее, для мусульман-босняков он остаётся негативной фигурой; в 1992 г. босняк-националист разрушил его памятник.

Творчество и признание 
Наиболее известные романы Андрича «Мост на Дрине» (На Дрини ћуприја), «Травницкая хроника» (Травничка хроника) и «Барышня» (Госпођица) посвящены временам османской оккупации южнославянских земель. В 1961 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Цитаты 

 Надо слушать легенды — следы вековых коллективных усилий — и с их помощью отгадывать, насколько возможно, смысл нашей судьбы.
 Мы все мертвы, и лишь стоим в очереди на собственные похороны.

Память 
 Премия имени Иво Андрича (учреждена Правительством Сербии и мэрией города Вишеград в 2012 году), вручается писателям, пишущим на славянских языках. Будет вручаться с 2013 или 2014 года (дата вручения — день, в который Андрич получил Нобелевскую премию), вручаться будет лично президентом Сербии, денежный эквивалент 100 тысяч евро.
 В 2012 году в Боснии и Герцеговине произошла закладка мемориального района («города в городе») Андричграда на территории Вишеграда. Открытие района состоялось в 2014 году.

В филателии

В бонистике

Публикации на русском языке 
 Травницкая хроника. Мост на Дрине. — : Художественная литература, 1974.
 …человеку и человечеству. — : Радуга, 1983.
 Собрание сочинений в 3-х томах. — : Художественная литература, 1984—1985.

Примечания

Литература

На иностранных языках 

Minde R. Ivo Andrić; Studien über seine Erzahlkunst. München, O. Sagner, 1962
Popović G., Lukic R.D. Ivo Andrić: bibliografija dela, prevoda i literature. Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, Biblioteka, 1974
Dimitrijevic K. Ivo Andric ́Gornji. Milanovac: Dečje novine, 1981.
Hawkesworth C. Ivo Andric: bridge between East and West. London; Dover: Athlone Press, 1984
Juričić Z. The man and the artist : essays on Ivo Andrić. Lanham: University Press of America, 1986
Mukerji V.S. Ivo Andric: a critical biography. Jefferson: McFarland, 1990
Petković R. Ivo Andric 1892—1992. Belgrade: Ivo Andrić Foundation, 1991
Palavestra P. Ivo Andrić i njegovo vreme. Beograd : SANU, 1992
Vucinich W.S. Ivo Andric revisited: the bridge still stands. Berkeley: International and Area Studies, 1995
Savić Benghiat D., Skoric S., Đukić Perišić Z. Jewish portraits in the works of Ivo Andrić. Toronto: Serbian Literary Co., 2005 ́
Müller M. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung der bosnischen Völker in der historischen Prosa von Ivo Andric und Isak Samokovlija. Frankfurt/Main: Lang, 2006

Ссылки 

Писатели Сербии
Писатели Югославии
Дипломаты Югославии
Лауреаты Нобелевской премии по литературе
Лауреаты Нобелевской премии из Югославии
Члены Союза коммунистов Югославии
Почётные доктора Ягеллонского университета
Академики Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины
Члены Словенской академии наук и искусств
Похороненные на Новом кладбище (Белград)